Madeleine hace referencia a varios artículos:

Topónimos 
 La Madeleine, comuna de Norte (Francia).

En Canadá
 Îles de la Madeleine, islas de la Magdalena, archipiélago del golfo de San Lorenzo.
 Les îles de la Madeleine, ciudad de Gaspésie Îles de la Madeleine.
 Sainte-Madeleine, pueblo de Montérégie Este.
 Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, municipio de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Sainte-Madeleine-de Rigaud (Quebec), localidad del Valle del Alto San Lorenzo.
 Sainte-Marie-Madeleine, municipio de Montérégie Este.
 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, región administrativa.

Personas
Madeleine Allakariallak, periodista inuit.
Madeleine de Scudéry, escritora francesa del s. XVII
Madeleine Pelletier, activista francesa.
Madeleine Renom, investigadora uruguaya.
Madeleine Weber, escultora francesa.

Botánica
Madeleine des deux Saisons, variedad de higuera.